Kilka okrętów Royal Navy nosiło nazwę HMS Barham (nazwa pochodzi od Charlesa Middletona pierwszego barona Barham). Wśród nich były: 
 HMS "Barham", wodowany w 1889 roku, był krążownikiem (ang. third-class cruiser), który służył we Flocie Śródziemnomorskiej. Złomowany w roku 1914.
 HMS "Barham", wodowany w 1914 roku, był pancernikiem typu Queen Elizabeth. Zatopiony przez U-331 w roku 1941.
Barham